Slovo slepák má více významů:

 lidové označení pro slepé střevo či pro zánět slepého střeva
 české označení pro několik rodů hadů z čeledi slepákovití
 východočeské nářeční označení pro ještěry z čeledi slepýšovitých
 architektonické označení pro stavební výkres bez jednotlivých profesí